Верста — многозначное слово:
 Верста — русская единица измерения расстояния.
 Верста — наружные, облицовочные ряды кирпичной кладки.

См. также 
 Вёрсты